Jasanová může být:

 ulice
 Jasanová (Bolatice)
 Jasanová (Blansko)
 Jasanová (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
 Jasanová (Brno)
 Jasanová (Buštěhrad)
 Jasanová (Čáslav)
 Jasanová (Česká Lípa)
 Jasanová (České Budějovice)
 Jasanová (Čestlice)
 Jasanová (Dolní Břežany)
 Jasanová (Dřísy)
 Jasanová (Horoměřice)
 Jasanová (Horoušany)
 Jasanová (Hostivice)
 Jasanová (Hradec Králové)
 Jasanová (Jablonec nad Nisou)
 Jasanová (Jesenice)
 Jasanová (Jihlava)
 Jasanová (Koběřice)
 Jasanová (Letkov)
 Jasanová (Litoměřice)
 Jasanová (Louny)
 Jasanová (Mělník)
 Jasanová (Nehvizdy)
 Jasanová (Neslovice)
 Jasanová (Plzeň)
 Jasanová (Praha)
 Jasanová (Proboštov)
 Jasanová (Prostějov)
 Jasanová (Přelouč)
 Jasanová (Radonice)
 Jasanová (Rožnov pod Radhoštěm)
 Jasanová (Říčany)
 Jasanová (Svitavy)
 Jasanová (Šimonovice)
 Jasanová (Štěnovice)
 Jasanová (Štěpánkovice)
 Jasanová (Teplice)
 Jasanová (Třebíč)
 Jasanová (Úhonice)
 Jasanová (Ústí nad Labem)
 Jasanová (Velké Heraltice)
 Jasanová (Zdiby)

 alej
 Jasanová alej, Chodov (Praha)
 Jasanová alej za bývalým mostem, Kroměříž